Wildwood (Nova Jérsei)
Wildwood (Flórida)
Wildwood (Kentucky)
Wildwood (Missouri)

Ou ainda:
North Wildwood
West Wildwood
Wildwood Crest
Lake Wildwood
Wildwood Lake

Desambiguação
Desambiguações de topônimos